Весёлый Раздол — сёла в Николаевской области Украины:
 Весёлый Раздол (Братский район);
 Весёлый Раздол (Вознесенский район).